Турачи:
 Турачи — нетаксономическая группа птиц семейства фазановых
 Турачи (Francolinus) — род птиц семейства фазановых
 Турач (Francolinus francolinus) — типовой вид рода турачей
 Турачи — деревня в Илишевском районе Башкортостана